Kukës kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Kukës, prefekturhuvudort, Kukës prefektur, 
 Rrethi i Kukësit, distrikt, Kukës prefektur, 
 Bashkia e Kukësit, kommun, Kukës prefektur, 
 Kukës prefektur, prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar